Валерий Фёдорович Яниогло (, ; род. 12 июня 1957, с. Карабетовка, Бессарабский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский государственный и политический деятель. Исполняющий обязанности Башкана Гагаузии с 21 июня по 10 июля 2002.

Биография 
Родился 12 июня 1957 в селе Карабетовка Бессарабского района Молдавской ССР.

Образование 
В 1974 окончив Чок-Майданскую среднюю школу, поступил в Кишинёвский политехнический институт имени Лазо. Окончил также спецшколу КГБ СССР в Минске и Международный университет Великобритании в городе Линкольн по программе «эффективный менеджер».

Трудовая деятельность 
После окончания Кишинёвского института в 1979 получил специальность инженер-строитель, служил в рядах Советской армии в Москве, затем работал мастером, прорабом, главным инженером передвижной механизированной колонны в Молдавии.

Служба в органах государственной безопасности 
В 1985—1998 служил в органах КГБ Молдавской ССР и Министерстве национальной безопасности Республики Молдова.

Охранная деятельность 
В 1998—1999 и 2003—2006 — начальник управления безопасности в различных банках Республики Молдова.

Политическая деятельность 
В 1999 Башкан Гагаузии Дмитрий Кройтор назначает Валерия Яниогло первым заместителем Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии.
 В 1999—2003 и 2007—2019 — Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии.
21 июня 2002 под давлением со стороны властей Молдавии Дмитрий Кройтор ушёл в отставку с поста Башкана Гагаузии, официально мотивируя это тем, что Народное собрание игнорирует его мнение в случае принятия решений и отвергает любые инициативы. Исполняющим обязанности Башкана Гагаузии ушедший Кройтор назначил Валерия Яниогло. Однако 10 июля 2002 Народное собрание Гагаузии назначило временно исполняющим обязанности Башкана Ивана Кристиогло. Яниогло обратился к молдавскому руководству с просьбой признать назначение Кристиогло незаконными.

26 июля 2002 Народное Собрание Гагаузии своим решением отменило своё же предыдущее решение назначить Председателя Народного Собрания Ивана Кристиогло исполняющим обязанности Башкана Гагаузии, и утвердило на этом посту Георгия Моллу. Данное решение было принято после обращения Генерального прокурора Гагаузии Георгия Лейчу к Народному Собранию Гагаузии, в котором указывалось, что назначение Ивана Кристиогло исполняющим обязанности Башкана Гагаузии от 10 июля 2002 является незаконным, поскольку оно нарушает принцип разделения властей.

С 2003 по 2006 — начальник управления безопасности «Универсалбанк».

На парламентских выборах 2005 года в Молдавии баллотировался от избирательного блока «Patria-Родина» (Социалистическая партия Молдовы и 
Партия социалистов Молдовы «Patria-Родина»), возглавляемого Борисом Муравским. Блок набрал 4,97 % голосов и не преодолел избирательный порог в 9 % (порог для избирательных блоков из 2-х партий) для избрания в Парламент Молдавии, хотя по Гагаузии результаты составили 51,48 %.

На выборах Башкана Гагаузии в декабре 2006 принял решение выступить кандидатом от избирательного блока «Патрия-Родина-Равноправие», однако не был зарегистрирован в качестве кандидата. За два месяца до выборов, 17 октября 2006 представил в Центральную избирательную комиссию Гагаузии документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата, в том числе 172 подписных листа с 6447 подписями в свою поддержку. Однако 23 октября 2006 Центральная избирательная комиссия Гагаузии отклонила кандидатуру Яниогло на том основании, что число признанных действительными подписей (4919) было ниже порога, установленного законом. Данное решение было оспорено, однако вышестоящая инстанция оставила решение без изменений.

Семья 
Женат, двое сыновей.3 внука.

сыновья:

1 Яниогло Олег Валерьевич 

2 Яниогло Игорь Валерьевич

внуки:

1 Яниогло Алина Олеговна

2 Яниогло Кира Олеговна

3 Яниогло Тимур Олегович

Награды 
 Почётный гражданин Гагаузии.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Технического университета Молдовы
Политики Гагаузии